Эвкратид () — древнегреческое имя.

Известные носители 
 Эвкратид I — греко-бактрийский царь, правивший во II веке до н. э.
 Эвкратид II — греко-бактрийский царь, возможно сын Эвкратида I, правивший во II веке до н. э.